VR5 steht für:
 VR-Motor mit fünf Zylindern
 Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen, siehe Sonderschutzfahrzeug #Widerstandsklassen

VR.5 steht für:
 VR.5, US-amerikanische Fernsehserie mit Lori Singer

Abkürzung